Kasinostraße steht für:
 Kasinostraße (Aachen), siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Burtscheid
 Kasinostraße (Blumau-Neurißhof), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Blumau-Neurißhof
 Kasinostraße (Ortenberg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ortenberg (Hessen)
 Kasinostraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Elberfeld-Mitte